Haus des Grauens steht für folgende Filme:

 Haus des Grauens, US-amerikanisch-britischer Film von Freddie Francis (1963)
 Haus des Grauens, Alternativtitel des amerikanischen Films The Nesting – Haus des Grauens (1981) von Armand Weston 
 Das Haus des Grauens, Alternativtitel von The Old Dark House (1932), US-amerikanischer Film von James Whales
 Das Haus des Grauens, Alternativtitel von Das Haus des Schreckens (1945), US-amerikanischer Film
 Dead Birds – Im Haus des Grauens, US-amerikanischer Film von Alex Turner (2004)